Димитър Атанасов може да се отнася за:

 Димитър Атанасов Думбалаков (1872-1915), български военен и революционер, войвода на ВМОК
 Димитър Атанасов (1953-2014), български белетрист, драматург и журналист.
 Димитър Атанасов, български агроном, основоположник на съвременната фитопатология в България.
 Димитър Атанасов, български певец и композитор.
 Димитър Атанасов Русчуклийчето (1850-1876), български революционер.